Schlocker steht für:
 sauerländische Bezeichnung für einen Kumpf; siehe Kumpf (Köcher)

Schlocker ist der Nachname folgender Personen:
 Georges Schlocker (1928–2005), Schweizer Publizist
 Nora Schlocker (* 1983), österreichische Theaterregisseurin